Вячесла́в Евге́ньевич Дусма́нов (8 июня 1973, Ижевск) — советский и российский футболист, вратарь, тренер.

Сын Евгения Дусманова.

Достижения 
 «Газовик-Газпром» Ижевск
 Победитель Второй лиги России зоны «Центр»: 1995.
 «Динабург» Даугавпилс
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии: 1997.
 Финалист Кубка Латвии: 1997.
 «Гомель»
 Обладатель Кубка Белоруссии (1): 2002.
 «Чкаловец-1936» Новосибирск
 Победитель Второго дивизиона России зоны «Восток»: 2004.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте fc-dynamo.ru
 Профиль на сайте bombarder.narod.ru

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «СОЮЗ-Газпром»
Игроки ФК «Краснознаменск»
Игроки ФК «Динабург»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Спартак» Щёлково
Футбольные тренеры России